Julián Simón (ur. 3 kwietnia 1987 w Villacañas) – hiszpański motocyklista.

W sezonie 2017 jeździ w serii Moto2 w zespole Garage Plus Interwetten.

Kariera 
Okres kariery Simóna przed MMŚ opiewał w same sukcesy, a jego debiut w tej prestiżowej serii miał miejsce w 2002, podczas Grand Prix Hiszpanii. W 2003 ścigał się dla teamu Malaguti, 2004 to już motocykl Aprilia, na którym wywalczył 14. miejsce indywidualnie, w 2005 zdobył swoje pierwsze zwycięstwo (Donington Park). Simón ruszył na podbój kategorii 250cm3 w 2007, jednak po dwóch sezonach z powrotem wybrał klasę 125cm3, to okazało się dobrym posunięciem, Hiszpan zdobył Mistrzostwo Świata z teamem Jorge Martineza Aspara i natychmiast przeszedł do Moto2, tam również wspierał go Aspar, a Julián przegrał walkę o tytuł tylko z jednym zawodnikiem, Tonim Eliasem.

2011 okazał się bardzo pechowy, Simón, po fatalnym wypadku w Barcelonie, złamał nogę. Podpisał kontrakt w 2012 z Blusens Avintia lecz i tam nie udało mu się odzyskać dawnej formy, w połowie sezonu próbował innej ramy, ale to nie odmieniło jego sytuacji. Italtrans Racing Team był następnym zespołem w jego karierze, Simón nie dawał jednak rady swojemu team partnerowi, Japończykowi Nakagamiemu, który odszedł pod koniec 2013, a do Hiszpana dołączył Włoch, Franco Morbidelli. W sezonie 2014 Hiszpan 6-krotnie kończył wyścigi poza "15" oraz trzykrotnie nie kończył wyścigów, prezentując się gorzej od zespołowego kolegi, zajmując 15. miejsce w końcowej klasyfikacji. Sezon później spisał się gorzej, tym samym stracił 3 pozycje w klasyfikacji generalnej względem poprzedniego sezonu.

Statystyki

Sezony 

* – sezon w trakcie

Starty 

* – sezon w trakcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Hiszpańscy kierowcy MotoGP
Urodzeni w 1987